Die Canadian Open 1976 waren ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier der Saison 1976/77. Sie wurden im September 1976 im Rahmen der Canadian National Exhibition in der kanadischen Stadt Toronto ausgetragen. Im Finale verlor der Vorjahressieger Alex Higgins mit 9:17 gegen den Engländer John Spencer. Das höchste Break spielte der kanadische Amateur Bernie Mikkelsen mit einem 141er-Break.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde das gesamte Preisgeld um etwa 100 Pfund Sterling auf 4.248 £ verringert.

Turnierverlauf 
Wie auch schon im Vorjahr trafen im Achtelfinale acht Profispieler auf jeweils einen kanadischen Amateurspieler, die aber im Gegensatz zum Vorjahr nicht alle ausschieden. So erreichte Winnie McKinlay immerhin das Viertelfinale und Bill Werbeniuk das Halbfinale. Bis dorthin wurden alle Spiele im Modus Best of 17 Frames gespielt, erst im Finale wurde dieser auf Best of 33 Frames erhöht.

Der bestplatziersteste Teilnehmer der Weltrangliste war die Nummer zwei der Welt, Alex Higgins.

Finale 
Im Finale trafen mit Alex Higgins und John Spencer zwei ehemalige Weltmeister aufeinander, die beide noch ein Mal Weltmeister werden sollte (Higgins 1982 und Spencer 1977). Beide hatten auf ihrem Weg ins Finale jeweils zwei Amateure und einen Profispieler besiegt, bevor sich im Finale aufeinander trafen.

Nach einem ausgeglichenen Matchbeginn gewann Spencer nach dem 2:2-Ausgleich seitens Higgins zwei Frames in Folge zur 4:2-Führung, ehe Higgins auf 3:4 herankam. Anschließend baute Spencer seine Führung auf 6:3 ausbauen, bevor Higgins mit 4:6 an ihn herankam. Doch nun gewann Spencer fünf Frames im Folge zur 11:4-Führung. Zwar konnte Higgins den 16. Frame für sich entscheiden, doch Spencer baute seine Führung weiter aus und ging mit 14:5 in Führung. Higgins konnte zwar noch vier Frames zum 9:14 gewinnen, doch mit 8:89, 51:72 und 40:68 gewann Spencer die letzten drei nötigen Frames zum Match- und Turniersieg.

Century Breaks 
Zum ersten Mal in der Turniergeschichte spielten Amateure ein Century Break, wobei es mit Bernie Mikkelsen und Stan Holden gleich zwei Amateure waren. Insgesamt wurden sieben Centurys von fünf Spielern gespielt.
  Bernie Mikkelsen: 141
  John Virgo: 128, 112
  Stan Holden: 123
  John Spencer: 114, 100
  Alex Higgins: 102

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1976
1976